Kittenbach ist der Name folgender geographischer Objekte:

 Kittenbach (Gemeinden Kirchbach-Zerlach, Pirching), Ortschaft der Gemeinden Kirchbach-Zerlach und Pirching am Traubenberg, Bezirk Südoststeiermark, Steiermark
 Kittenbach (Ammersee), Zufluss zum Ammersee in Oberbayern